Turniej koszykarski mężczyzn jest rozgrywany na igrzyskach śródziemnomorskich od 1951 roku, natomiast kobiet od 1987. Reprezentacja Jugosławii jest najbardziej utytułowanym zespołem, a wśród kobiet reprezentacja Chorwacji.

Turniej mężczyzn

Klasyfikacja medalowa

Turniej kobiet

Klasyfikacja medalowa

Zobacz też 
 Koszykówka na Igrzyskach Panamerykańskich
 Koszykówka na letnich igrzyskach olimpijskich

Przypisy 

Koszykarskie rozgrywki międzynarodowe w Europie
Koszykarskie rozgrywki międzynarodowe w Azji
Koszykarskie rozgrywki międzynarodowe w Afryce